Peter Gantzler (født 28. september 1958) er en dansk skuespiller og lejlighedsvis instruktør. Han er kendt fra en lang række film fra 1990'erne og fra fremtrædende roller i tv-serier i samme periode. Han er især kendt for rollen som Mike i Taxa, den bløde Jørgen Mortensen i Italiensk for begyndere, titelrollen i Dommeren samt onklen i de to første nyindspilninger af filmene om Min søsters børn.

I 2011 instruerede han filmen Dreng, som han også spillede med i.

Biografi 
August Janek Peter Gantzler læste oprindeligt dansk på Københavns Universitet, men skiftede til Statens Teaterskole, hvorfra han er uddannet i 1990. Siden har han optrådt på talrige teatre i hovedstadsområdet, men det er på tv og film, han har fået sit store gennembrud.

Han er gift med skuespillerinden Xenia Lach-Nielsen, som han har en datter med. Peter Gantzler er søn af Anton Christian Gantzler, (født 27. sep. 1926, Struer) og Inger Løwe, (født 15. sep. 1923, Vordingborg).

Film

Tv-produktioner (uddrag)

Hædersbevisninger 
2001: Bedste skuespiller (Valladolid International Film Festival), Robert for bedste birolle, bedste skuespiller (Bordeaux International Festival of Women in Cinema) – alle for rollen som Jørgen Mortensen i Italiensk for begyndere.

Litteratur 
 Helle Skram de Fries: En helt igennem sexet mand (Tidens Kvinder nr. 3, 2004)

Eksterne henvisninger 
 

Skuespillere fra Danmark
Robertprisen for årets mandlige birolle
Filminstruktører fra Danmark